Gal eller GAL kan syfta på 

 Gal (enhet) – en mätenhet för tyngdacceleration
 Gal Gadot – israelisk fotomodell och skådespelare
 Galaterbrevet – en av böckerna i Nya Testamentet 
 .gal –  toppdomänen för den autonoma regionen Galicien, Spanien 
 GAL – den spanska regeringens illegala antiterroriststyrka, se Grupos Antiterroristas de Liberación
 GAL – en programmerbar logikkrets, se Generic array logic
 GAL – en förkortning inom statsvetenskap för Grön, Alternativ och Libertariansk, se GAL–TAN
 GAL - en förkortning för talesättet "Get a life"